Bello se poate referi la:

 Bello, municipiu din departamentul Antioquia, Columbia.
 Mont Bello, oraș din Republica Congo

Personas 

 Andrés Bello, poet, critic literar, jurist, filolog, pedagog venezuelean
 Maria Bello, actriță și scriitoare americană
 Joaquín Edwards Bello, scriitor și jurnalist chilian
 Frank Bello, basistul trupei Anthrax
 Yero Bello, fotbalist aflat sub contract cu SC Vaslui